Личутин, Владимир Владимирович (род. 1940) — советский и российский писатель.
 Личутин, Максим Александрович (род. 2000) — российский баскетболист.